Томас, Клиффорд:
 Клиффорд, Томас, 8-й барон де Клиффорд (1414—1455) — барон, шериф, землевладелец и военачальник.
 Клиффорд, Томас, 1-й барон Клиффорд из Чадли (1630—1673) — барон, государственный деятель.